Battaglia di Borgoforte (1397)
 Battaglia di Borgoforte (o Battaglia di Governolo) (1526)